Angus Macfadyen (né en 1963), acteur britannique ;
Donnie Macfadyen (né en 1979), rugbyman écossais ;
Hugh McFadyen (né en 1967), homme politique canadien ;
Ian Macfadyen (né en 1931), diplomate britannique, ancien lieutenant-gouverneur de l'île de Man ;
James Macfadyen (1800-1850), botaniste écossais ;
Matthew Macfadyen (né en 1974), acteur britannique ;
Scot McFadyen, réalisateur canadien ;
Willie MacFadyen (1904-1971), footballeur écossais.

Patronyme écossais